L'abréviation MVV désigne :
 Le code AITA de l'aéroport de Megève (France).
 La Messagerie Vocale Visuelle, un système de messagerie vocale utilisé sur les réseaux mobiles.
 La société Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV GmbH), qui gère les transports en commun à Munich (Allemagne).
 La société Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, (également MVV GmbH), qui gère les transports en commun à Mannheim (Allemagne).
 Le MVV Maastricht, club néerlandais de football basé à Maastricht.
 Le Militaire Voetbal Vereniging, ancien nom du Sportvereniging Nationaal Leger, un club surinamien de football

Abréviation